Фернандес Иглесиас () — испанская фамилия. Известные носители:
 Фернандес Иглесиас, Алехандро (А́лекс Ферна́ндес; род. 1992) — испанский футболист, полузащитник.
 Фернандес Иглесиас, Хосе Игнасио (На́чо, род. 1990) — испанский футболист, защитник.